Druga hrvatska vaterpolska liga je predstavljala drugi rang hrvatskog vaterpolskog prvenstva 2005., te je bila podijeljena u dvije skupine.

Ljestvice

Sjever

Poveznice 
 Prvenstvo Hrvatske u vaterpolu 2004./05.
 3. HVL 2005.

Izvori 
 CPK Crikvenica  sezona 2005.

2005